Gustave Courbet (1819-1877) – pittore francese
 Félicien Courbet (1888-1967) – pallanuotista belga
 Classe Courbet – classe di navi da battaglia della marina militare francese
 8238 Courbet – asteroide della fascia principale